McVea est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jack McVea (1914-2000), musicien de blues et swing américain
 (morte en 1923), actrice et boxeuse aborigène australienne
 (né en 1988), joueur de football irlandais
 (1884-1921), boxeur professionnel américain
Warren McVea (né en 1946), joueur de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme